bilety kasowe Królestwa Polskiego
 banknoty Banku Polskiego (1830–1831)
 banknoty Banku Polskiego (1841–1866)